Тастандиев, Саламгазы Мухамедкалиулы — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, 1948 года рождения, старший помощник прокурора Талдыкорганской области, г. Талдыкорган. От Талдыкорганской области.
 Тастандиев, Таир Буркутбаевич